Луис Дункер Лавалье (; ,  — , ) — перуанский . Брат Роберто Дункера Лавалье, внучатый племянник генерала  и далёкий потомок Эрнана Кортеса.

Получил домашнее музыкальное образование вместе с братом (первоначально играл на скрипке), изучал многочисленные иностранные языки и математику, подростком работал ассистентом Уильяма Генри Пикеринга в Арекипской обсерватории.

Автор многочисленных сочинений, преимущественно фортепианных, в которых музыкальный фольклор перуанских индейцев аранжирован с использованием романтического музыкального языка. Среди наиболее известных произведений Дункера Лавалье — вальсы «Индейские флейты» () и «Свет и тьма» ().

Был женат на Марии Льоса Бустаманте, сестре деда Марио Варгаса Льосы.

Имя Дункера Лавалье носит консерватория в Арекипе и перуанская национальная премия в области музыки.

Литература 
 Néstor Ríos Checllo. Los Duncker. Vida y obra. — Fondo Editorial de la Universidad Católica San Pablo, 2016.

Ссылки 
 Luis Duncker Lavalle: Документальный фильм

Академические музыканты Перу